Хосе Пасиано Лаурель-и-Гарсия (, 9 марта 1891, Танауан, Батангас, Генерал-капитанство Филиппины, Новая Испания, Испанская империя — 6 ноября 1959, Манила, Филиппины) — филиппинский политик, президент так называемой Второй Филиппинской Республики, марионеточного государства, созданного Японией во время Второй мировой войны. Тем не менее, на современных Филиппинах признаётся третьим президентом страны.

Биография 
Хосе Лаурель родился в богатой филиппинской семье, в 1915 году окончил юридический колледж , затем, в 1919 году, — университет Санто-Томас на Филиппинах и школу права Йельского университета в США. После возвращения на родину стал министром внутренних дел и местного самоуправления Филиппин в 1922—1923 годах. Позже работал в качестве сенатора в сенате Филиппин и членом Верховного суда.

Во время Второй мировой войны, когда японские войска захватили Филиппины в 1942 году, Лаурель пошёл на сотрудничество с японскими оккупационными властями и участвовал в организации временного правительства, затем стал председателем комитета по подготовке конституции; в ходе выборов 1943 года был избран президентом Второй Филиппинской республики. Представлял Филиппины в ходе Великой Восточноазиатской конференции в Токио в 1943 году. Во время войны Лаурель был дважды атакован партизанами. Когда в марте 1945 года на Филиппины для их обороны прибыли дополнительные японские силы под командованием Томоюки Ямаситы, он оказал ему значительную поддержку. После капитуляции Японии 15 августа 1945 года Лаурель объявил о роспуске правительства Филиппинской Республики, и вскоре американские оккупационные власти во главе с генералом Д. Макартуром арестовали его и заключили в тюрьму Сугамо в Токио.

В июле 1946 года Лаурель вернулся на Филиппины. В 1948 году тогдашний президент Мануэль Рохас помиловал его. Лаурель сначала имел поддержку в стране, в 1951 году был избран в сенат, а также поддерживал Р. Магсайсая на президентских выборах. В 1954 году посетил США как лидер делегации, которой предстояло заключить ряд торговых соглашений. Ушёл из политики в 1957 году, умер в 1959.

Примечания

Библиография 
 
 
 
 
 
 

Сенаторы Филиппин
Выпускники Йельской школы права
Выпускники Йельского университета
Выпускники университета Санто-Томас